Ulla Johansson kan syfta på:

Ulla Johanson-Thor (1923–2008), svensk tecknare
Ulla Johansson (1928–1991), svensk riksdagsledamot (Socialdemokraterna)
Ulla Johansson (1931–1993), svensk skulptör och tecknare